Бегалы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бегалы — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Бегалы — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.